Села:
 Деркачі — Полтавська область, Миргородський район
 Деркачі — Сумська область, Лебединський район
 Деркачі — Хмельницька область, Старокостянтинівський район

 Деркачі — колишнє село Володарсько-Волинського району Житомирської області, зняте з обліку 14 листопада 1991 року
 Деркачі — колишнє село Овруцького району Житомирської області, зняте з обліку в зв'язку з відселенням внаслідок аварії на ЧАЕС
 Деркачі — колишнє село, підпорядковувалося Шарівській селищній раді Богодухівського району Харківської області.
 Деркачі — назва села Дергачі Харківської області до 1943 року; тепер — місто Дергачі Харківської області